Scolecobasidiella är ett släkte av svampar. Scolecobasidiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scolecobasidiella